Els Horts del Rial de la Païssa és un conjunt d'horts en desús del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Estan situats a la dreta del Calders, just sl nord de la Granja dels Campassos, al sud-oest de la Colònia i a llevant de la Pedrera d'en Sala. Pel costat nord-est d'aquests antics horts discorre el canal del Molí de la Païssa.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Rial de la Païssa